Herrsingel vid Brisbane International 2010 spelades mellan 3 och 10 januari 2010. Toppseedad var Andy Roddick, USA som också vann turneringen efter en finalseger mot Radek Štěpánek.

Seedning 

  Andy Roddick (Mästare) 
  Radek Štěpánek (Finalist)
  Gaël Monfils (Semifinal)
  Tomáš Berdych  (Semifinal)

 
<li>  Sam Querrey (Första omgången)
<li>  Jürgen Melzer (Första omgången)
<li>  Jérémy Chardy (Första omgången)
<li>  Thomaz Bellucci  (Kvartsfinal)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan 

Brisbane International 2010